Großer Brand steht für:

 Großer Brand Roms von 64
 Großer Brand von London, 1666
 Großer Christenbrand von 1719 in Frankfurt am Main
 Hamburger Brand von 1842
 Großer Brand von Chicago, 1871

Siehe auch:
Römische Stadtbrände
Stadtbrand